Ahronomitschne (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Ahronomitschne (Amwrossijiwka), ist ein Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Amwrossijiwka
 Ahronomitschne (Winnyzja), ist ein Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Winnyzja